Кримп:
 Кримп, Дуглас (1944—2019) — американский историк искусства, критик, куратор и активист борьбы со СПИДом.
 Кримп, Мартин (род. 1956) — английский драматург и переводчик.